Un interno es alguien que vive en su centro de trabajo o estudios o que está recluido en un determinado lugar:

 Un trabajador doméstico, en casa de su empleador;
 Un estudiante, en un establecimiento de enseñanza - un internado;
 Un preso, en la prisión;
 Un paciente, en el hospital.